I detentori del titolo erano Bob e Mike Bryan ma sono stati eliminati ai quarti di finale. Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno sconfitto in finale Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi per 7-63, 7-63.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Leander Paes /  Radek Štěpánek (primo turno)

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Wildcard

  James Duckworth /  Samuel Groth (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Apia International Sydney 2014
ATP World Tour 2014